NK Slavonac je nogometni klub iz Preslatinaca, naselja u općini Drenje. 

Klub od sezone 2011./12. igra u 2. ŽNL.

Statistika u prvenstvima od sezone 2000./2001.

Izvori 
www.rsssf.com
www.nogos.info 

Nogomet u Đakovu
Slavonac